Amor (Kupidyn) – w mitologii rzymskiej bóg miłości
 Amor – planetoida o numerze katalogowym 1221
 Amor – film reż. Thomasa Wangsma

Zobacz też 
 Amor De Cosmos – polityk kanadyjski
 Guillermo Amor – piłkarz hiszpański
 Henryk Lubomirski jako Amor – posąg autorstwa A. Canovy
 Jan Amor Tarnowski – hetman polski
 grupa Amora – planetoidy bliskie Ziemi
 Gmina Amor (ang. Amor Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Otter Tail, w USA
 Gmina Amor (ang. Amor Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman, w USA
 amorek – w sztukach plastycznych element dekoracyjny w postaci małego, nagiego chłopca ze skrzydłami (w odróżnieniu od putta)